Czech Open steht für:

 Czech Open (Golf), Golfturnier
 Czech Open (Schach), Schachturnier
 Czech Open (Unihockey), Unihockeyturnier
 Czech International, Badmintonturnier